Por Custer pode estar à procura de:

Pessoas 
 George Armstrong Custer (1839—1876), militar estado-unidense
 Jakob Laurenz Custer (1755—1828), botânico suíço

Topônimos 
 Custer (Dakota do Sul)
 Custer (Michigan)
 Custer (Montana)
 Custer (Washington)

Ver também
 Custer City

Desambiguação